Курская область по состоянию на 2014 год включает 2808 населённых пунктов, в том числе:
 32 городских населённых пункта (в списках выделены оранжевым цветом), среди которых:
 10 городов;
 22 посёлка городского типа (рабочих посёлка);
 2776 сельских населённых пунктов (по переписи населения 2010 года — 2770 сельских населённых пунктов, из них 172 без населения).

Населённые пункты, в рамках административно-территориального устройства, распределены по 5 городам областного значения и 28 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 5 городских округов и 28 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города областного значения (городские округа)

Районы

Беловский

Большесолдатский

Глушковский

Горшеченский

Дмитриевский

Железногорский

Золотухинский

Касторенский

Конышёвский

Кореневский

Курский

Курчатовский

Льговский

Мантуровский

Медвенский

Обоянский

Октябрьский

Поныровский

Пристенский

Рыльский

Советский

Солнцевский

Суджанский

Тимский

Фатежский

Хомутовский

Черемисиновский

Щигровский

См. также 
 Административно-территориальное деление Курской области
 Городские населённые пункты Курской области
 Сельсоветы Курской области

Примечания 

Курская область